

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Barker – comunità non incorporata della Contea di Harris, Texas
 Barker – città statunitense della Contea di Broome, New York
 Barker – villaggio statunitense della Contea di Niagara, New York
 Barker – comunità non incorporata della Contea di Wetzel, Virginia Occidentale

Argentina
 Barker – località argentina nel partido di Benito Juárez

Uruguay
 Barker – villaggio del Dipartimento di Colonia

Australia
 Municipalità di Mount Barker – Local Government Area dell'Australia Meridionale

Persone

 Harley Granville-Barker (1877-1946) – commediografo, attore, regista, critico, impresario e produttore teatrale inglese

Altro
 7868 Barker –  asteroide della fascia principale, scoperto nel 1984

Pagine correlate
 Mount Barker

Pagine correlate 
 Michael Barker
 Mike Barker